Wilk Elektronik es una empresa fabricante de memoria de computadora Goodram con sede en Łaziska Górne, Polonia. Después de la bancarrota, Qimondy se mantuvo como el único productor de módulos RAM en Europa.

Actividad 
La compañía fue fundada en 1991 en Tychy por un graduado metalúrgico de AGH Wiesław Wilk. Al principio, se ocupó de la distribución de RAM. En 1996, se convirtió en el mayor distribuidor de RAM en Polonia.

Después de mudar la sede a Łaziska Górne en 2003 CE, comenzó a fabricar allí sus propios productos. La división inicial de la producción en las marcas Goodram (módulos RAM, tarjetas de memoria) y Gooddrive (Pendrives, SSD) se abandonó en 2011 en beneficio de la marca uniforme Goodram.

La CE ha concluido acuerdos de cooperación, incluidos con Elpida, Micron y Samsung. En 2008, se convirtió en distribuidor de productos flash de Toshiba en Europa Central y Oriental, Medio Oriente y África.

En 2009, el volumen de negocios anual de la compañía superó los 100 millones de dólares estadounidenses.

En la lista de las 200 empresas de TI más grandes de Polonia, la revista Computerworld en 2009 CE ocupó el lugar 43.

Productos 
 Módulos Ram
 Memory cards
 USB flash drives
 Solid-state drives

Empresas fabricantes de memoria